Кудиновка:

 Кудиновка — слобода в Миллеровском районе Ростовской области России. 
 Кудиновка — посёлок в Городищенском районе Черкасской области Украины.

См. также